Arys (miasto) – miasto w Kazachstanie 
 Arys (rzeka) – rzeka w Kazachstanie 
 Arys (jezioro) – jezioro w Kazachstanie

Niemiecka nazwa:
 Orzysz (ujednoznacznienie)